Э́ре (дат., норв.: øre; швед.: öre) — разменная монета в Дании, Норвегии и Швеции, равная 1/100 кроны. В настоящее время в Дании в обращении находятся монеты номиналом в 50 эре (в Швеции 50 эре были выведены из обращения в октябре 2010 года, в Норвегии изъяты из обращения 1 мая 2012 года).

Разменная монета Исландии в русской традиции носила название «эйре» (реже «эйрир», ). Разменные монеты образца 1981 и 1986 годов номиналом в 5, 10 и 50 эйре выведены из обращения с 1 января 1995 года; с 1 января 1999 г. эйре не применяется и как счётная единица в расчётах, в соответствии с Законом № 36 от 27 апреля 1998 года. Таким образом, в настоящее время разменной денежной единицы в Исландии официально не существует.

Название монеты происходит от древнеримской монеты ауреус (aureus, золотой), равной 25 денариям.

Галерея

См. также 
 Фюрк

Примечания

Литература 
 
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.

См. также 

 Гренландская крона

Эре
Деньги Дании
Деньги Норвегии
Деньги Швеции
Деньги Фарерских островов
Деньги Гренландии